Ла Бендисион има више значења:

 Ла Бендисион (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Бендисион (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Бендисион (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Бендисион (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Бендисион (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Бендисион, Ла Тихера (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Бендисион (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Бендисион (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику